Kille ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Kille (* 1972), deutscher Logistiker und Hochschullehrer
 Gertrud Kille (1925–1978), deutsche Kugelstoßerin und Fünfkämpferin
 Harald Kille (* 1958), deutscher Maler, Zeichner, Holzschneider und Musiker
 Jo Kille (Jürgen Kille; * 1948/1949), deutscher Maler
 Joseph von Kille (1776–1855), österreichischer Generalmajor
 Joseph Kille (1790–1865), US-amerikanischer Politiker

Kille steht für:
 eine enge Durchfahrt zwischen benachbarten Sandbänken, siehe Sandbank